Ampel (von lateinisch  „kleine Flasche, Ölgefäß“) steht für:

 Ampel als Verkehrsampel, und davon abgeleitet andere Signalanlagen
 Lebensmittelampel, Form der Kennzeichnung von Lebensmittelverpackungen
 Ampelkoalition, Kurzform für eine bestimmte Koalition in der Politik
 Blumenampel, hängender Blumentopf
 Bauform des Ewigen Lichts in katholischen Kirchen seit dem Mittelalter, siehe Ewiges Licht
 Arten von Hängeleuchten in spätmittelhochdeutscher Zeit, siehe Leuchte bzw. Moscheeampel
 deutscher Name des estnischen Ortes Ambla
 AMPEL (Allergien, Medikamente, Partiengeschichte, Ereignis, Letztes Essen, Trinken, Stuhlgang usw.), siehe SAMPLE-Schema
Krankenhausampel (Belegung der Krankenhäuser als Maßstab für Maßnahmen infolge der COVID-19-Pandemie in Bayern)

Siehe auch:

 Ampelum
 Ambel